Роберт Ибаньес Кастро (; родился 22 марта 1993 года, Валенсия, Испания) — испанский футболист, вингер клуба «Леванте».

Клубная карьера 
Ибаньес — воспитанник клуба «Валенсия» из своего родного города. С 2011 года Роберт начал выступать за молодёжные и юношеские команды «летучих мышей». 29 августа 2014 года в матче против Малаги он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Софиана Фегули. В начале 2015 года для получения игровой практики Ибаньес на правах аренды перешёл в «Гранаду». 18 января в матче против «Атлетико Мадрид» он дебютировал за новую команду. 25 января в поединке против «Депортиво Ла-Корунья» Роберт забил свой первый гол за «Гранаду».

Летом 2016 года Ибаньес был арендован «Леганесом». 1 октября в матче против своего бывшего клуба «Гранады» он дебютировал за новый клуб. 21 ноября в поединке против «Осасуны» Роберт забил свой первый гол за «Леганес».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 
 Valencia official profile 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Леванте»